Ericsson est un patronyme suédois. Il peut faire référence à :

Patronyme 

 Fredrik Ericsson (1978-), coureur cycliste suédois ;
 Ingela Ericsson (1968-), kayakiste suédoise ;
 John Ericsson (1803-1889), ingénieur suédois, inventeur du moteur Ericsson ;
 Jonathan Ericsson (1984-), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Lars Magnus Ericsson (1846-1926), inventeur suédois ;
 Mikael Ericsson (1960-), pilote de rallye suédois ;
 Sigvard Ericsson (1930-2019), patineur de vitesse suédois ;
 Sture Ericsson (1898-1945), gymnaste suédois.

Toponyme

Divers 
 Ericsson est une entreprise suédoise de télécommunications fondée par Lars Magnus Ericsson.

Notes et références 

Patronyme suédois
Homonymie de patronyme suédois